Arlen est un patronyme porté notamment par :

 Alice Arlen (1940-2016), scénariste américaine ;
 Betty Arlen (1909-1966), actrice américaine du cinéma muet ;
 Harold Arlen (1905-1986), compositeur américain ;
 Judith Arlen (1914-1968), actrice américaine de cinéma, d'origine canadienne ;
 Michael Arlen (1895-1956), romancier, nouvelliste, dramaturge et essayiste britannique ;
 Richard Arlen (1898-1976), acteur américain.

Homonymie de patronyme